In dieser Liste der Gemeinden im Latium sind alle Gemeinden in den Provinzen Frosinone (FR), Latina (LT), Rieti (RI), Viterbo (VT) und der Metropolitanstadt Rom (RM) in der Region Latium der Republik Italien aufgeführt.

Der Stand der Einwohnerzahlen ist vom ; Quelle für die Einwohnerzahlen ist das ISTAT.

Die Hauptorte der Provinzen sind fett geschrieben.

Einzelnachweise 

Latium
!